

Geografia

Austria 
 Schönegg – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Schönegg – frazione di Leibnitz, città nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Schönegg – frazione di Semriach, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Schönegg bei Pöllau – ex comune ora frazione di Pöllau, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)